

Patronymes 
 Camille Dalou (), éditeur français
 François Dalou (), acteur français
 Jules Dalou (1838-1902), sculpteur français

Toponymes 
 Dalou, commune de la région Midi-Pyrénées dans le département de l'Ariège
 Monts Dalou, chaîne de montagnes chinoises
 Ruisseau de Dalou, rivière du sud de la France, du département de l'Ariège